Il doppio del torneo di tennis ATP San Paolo 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Carlos Kirmayr e Cássio Motta che hanno battuto in finale Peter McNamara e Ferdi Taygan 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Peter McNamara /  Ferdi Taygan (finale)
 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (quarti di finale)

 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (campioni)
 Jose-Luis Damiani /  Ricardo Ycaza (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP San Paolo 1982